Op Roland Garros 2019 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van woensdag 29 mei tot en met vrijdag 7 juni 2019.

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Nicole Melichar en Bruno Soares, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaars.

De ongeplaatste titelverdedigers Latisha Chan en Ivan Dodig slaagden erin, hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij, net als het jaar ervoor, het als tweede geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Mate Pavić, maar nu in twee sets met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamenlijke titel.

Het Nederlandse duo Demi Schuurs en Jean-Julien Rojer was het vierde reekshoofd – zij strandden al in de eerste ronde. De derde Nederlandse deelnemer, Wesley Koolhof, speelde samen met Květa Peschke uit Tsjechië – ook zij verloren hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2019